Шіккард (кратер) ()  — великий місячний ударний кратер.
 Вільгельм Шіккард — німецький учений, астроном, математик.
Багатозначні терміни